Talbott ist der Familienname folgender Personen:

 Ajeanie Talbott (* 1999), jamaikanischer Fußballspieler
 Albert G. Talbott (1808–1887), US-amerikanischer Politiker
 Gloria Talbott (1931–2000), US-amerikanische Schauspielerin
 Harold E. Talbott, US-amerikanischer Regierungsbeamter
 John Talbott (1902–1990), US-amerikanischer Physiologe
 Joshua Frederick Cockey Talbott (1843–1918), US-amerikanischer Politiker
 Lee Talbott (1887–1954), US-amerikanischer Leichtathlet und Ringer
 M. W. Talbott, britischer Rugbyspieler 
 Michael Talbott (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Nathan Talbott (* 1984), englischer Fußballspieler
 Strobe Talbott (* 1946), US-amerikanischer Diplomat

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Talbott (Illinois)
 Talbott (Tennessee)
 Talbott (West Virginia)

Sonstiges:
 Talbott Point, Landspitze von DuBois Island, Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Talbot